brona – konstrukcja budowlana
 brona – narzędzie rolnicze
 Brona – wzniesienie w Polsce, w Górach Bardzkich w Sudetach Środkowych
 Przełęcz Brona – przełęcz w Beskidzie Żywieckim

Osoby o nazwisku Brona mające swój biogram w Wikipedii 
 Grzegorz Brona (ur. 1980) – doktor fizyki, od 2018 dyrektor Polskiej Agencji Kosmicznej